Beccaria (motorfietsmerk)
 Beccaria (automerk)
 Beccaria (schimmel), een geslacht van schimmels in de familie Meruliaceae
 Cesare Beccaria (1738-1794), Italiaans filosoof en politicus
 Giovanni Battista Beccaria (1716-1781), Italiaans natuurkundige